Gondorf ist der Name folgender Orte:
 Gondorf, Ortsgemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz
 Gondorf (Kobern-Gondorf), ehemals selbstständige Gemeinde, seit 1969 Ortsteil von Kobern-Gondorf, Landkreis Mayen-Koblenz in Rheinland-Pfalz

Gondorf ist der Familienname folgender Personen:
 Jerôme Gondorf (* 1988), deutscher Fußballspieler